Amerikai Egyesült Államok
Jacksboro (Texas)
Jacksboro (Tennessee)